Die Flut bezeichnet:
 Die Flut (Oper), Kammeroper von Boris Blacher
 Die Flut – Wenn das Meer die Städte verschlingt, Fernsehmehrteiler mit Robert Carlyle
 Die Flut (Lied), Lied von Joachim Witt und Peter Heppner
 Die Flut (Roman), Roman von Richard Doyle
 Die Flut (Internetplattform), Forum für zeitgenössische österreichische Literatur

Siehe auch:
 Die rote Flut